Ebling ist der Familienname folgender Personen: 
 Iris Ebling (* 1940), deutsche Juristin, 1999–2005 Präsidentin des Bundesfinanzhofs
 Klaus Ebling (* 1935) deutscher Jurist
 Michael Ebling (* 1967), deutscher Politiker (SPD)
 Sonia Ebling (1918–2006), brasilianische Bildhauerin und Kunsthochschullehrerin

Siehe auch:
 Ebeling
 Eblingen